Буйское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Буйское сельское поселение — в Уржумском районе Кировской области.
 Буйское сельское поселение — в Бичурском районе Бурятии.